Агафо́нов (Агафо́нова)— русская фамилия, образованная от крестильного имени — Агафон. В списке общерусских фамилий занимает 172 место.

Агафонов

А 
 Агафонов, Александр Афанасьевич (1790—?) — русский живописец-миниатюрист.
 
 Агафонов, Анатолий Викторович (род. 1949) — бывший народный депутат Украины.

В 
 
 Агафонов, Валериан Константинович (1863—1955) — российский геолог и почвовед, эмигрировал во Францию.
 Агафонов, Валерий Борисович (1941—1984) — российский певец.
 Агафонов, Виталий Наумович (1922—2004) — офицер-подводник капитан 1-го ранга, участник Карибского кризиса.
 Агафонов, Василий Афиногенович (1916—1995) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Агафонов, Вениамин Максимович (1930—2015) — советский буровой мастер, Герой Социалистического Труда (1966).

Г—Я 
 Агафонов, Георги Симеонов (род. 1961) — болгарский предприниматель, депутат Народного собрания Болгарии (1997—2001).
 Агафонов, Георгий Матвеевич (1922—1980) — советский офицер, капитан 1-го ранга, Герой Советского Союза.

Д 
 Агафонов, Денис Николаевич (род. 1975) — российский игрок в мини-футбол, защитник.

Е 
 Агафонов, Евгений Андреевич (1879—1955) — русский художник и иллюстратор.
 Агафонов, Егор Андреевич (1941—2012) — российский государственный и политический деятель, депутат Государственной думы.

И

К 
 Агафонов, Кронид Кронидович (1859—не ранее 1927) — русский писатель, поэт, военный корреспондент, полковник.

М 
 Агафонов, Максим Андреевич (род. 1983) — российский футболист, игрок в пляжный футбол.
 Агафонов, Михаил Кондратьевич (1923—2008) — советский лётчик, заслуженный лётчик-испытатель СССР.

Н

О 
 Агафонов, Олег Петрович (род. 1954) — латышский предприниматель, политик.

П

С 
 Агафонов, Святослав Леонидович (1911—2002) — российский архитектор, реставратор и историк архитектуры.
 Агафонов, Семён Михайлович (1917—1977) — советский военнослужащий, старшина первой статьи, Герой Советского Союза.
 
 Агафонов, Станислав (род. 1985) — молдавский футболист.

Ф 
 Агафонов, Фёдор Виссарионович (? — 1867) — священник церкви Успения Пресвятой Богородицы (Уфа).
 Агафонов, Фрол Егорович (1905—1998) — советский офицер, старший лейтенант, Герой Советского Союза.

Э 
 Агафонов, Эдуард Васильевич (1947—2000) — советский самбист и дзюдоист, тренер.

Я



См. также 
 Агапонов

Примечания